Eric Adams (1954), Amerikaans zanger, leadzanger van Manowar
 Eric Adams (1960), Amerikaans politicus, burgemeester van New York